Beißwenger ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Beißwenger (* 1972), deutscher Politiker (CSU), MdL
 Hans Beißwenger (1916–1943), deutscher Jagdflieger 
 Michael Beißwenger (* 1973), deutscher Germanist und Hochschullehrer
 Sonja Beißwenger (* 1980), deutsche Theaterschauspielerin
 Wilhelm Beißwenger (1871–1942), württembergischer Landtagsabgeordneter

Siehe auch:
 Beiswang
 Beiswanger